Koirakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koirakari (ö i Mellersta Österbotten), Karleby, 
 Koirakari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar